Бреза је насељено мјесто у Босни и Херцеговини, у општини Бреза. Припада Федерацији БиХ и налази се у близини Сарајева. У Брези се налази православна црква Светог великомученика Прокопија, која је саграђена 1936. године. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у Брези је пописано 3.014 лица.

Становништво

Напомене

Извори 
 Књига: „Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.“, статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
 интернет — извор, „Попис по мјесним заједницама“ — https://web.archive.org/web/20090520191154/http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf

Извори

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Општина Бреза